Laloux ist der Familienname folgender Personen:

 André Laloux (unbekannt), belgischer Tennisspieler
 Éléonore Laloux (* 1985), französische Kommunalpolitikerin
 François Laloux (unbekannt), belgischer Tennisspieler
 René Laloux (1929–2004), belgischer Regisseur und Maler
 Victor Laloux (1850–1937), französischer Architekt

Siehe auch:
 Lalou